Housewives from Another World est un film américain écrit et réalisé par Fred Olen Ray, sorti directement en vidéo en 2010.

Synopsis 

Quand les extraterrestres envahissent les corps de trois belles femmes, histoire d'apprendre plus rapidement toutes les facettes de la sexualité terriennes.

Fiche technique 
 Titre : Housewives from Another World
 Réalisateur : Fred Olen Ray
 Scénario : Fred Olen Ray
 Producteur : 
 Monteur : 
 Société de production : Infinity
 Société de distribution :
 Pays d'origine : 
 Langue d'origine : Anglais
 Lieu de tournage : 
 Genre : Science-fiction, comédie érotique
 Format : Couleurs
 Durée :  ()
 Dates de sortie :

Distribution 
 Heather Vandeven : Karen
 Christine Nguyen : Carla
 Rebecca Love : Rita
 Frankie Cullen : Max
 Billy Chappell : Tom (crédité comme Tony Marino)
 Ron Ford : l'agent
 Ted Newsom : Mr. Roberts

Voir aussi

Liens externes 
 
  Housewives from Another World sur The Encyclopedia of Lesbian Movie Scene
  Housewives from Another World sur tarstarkas.net

Film américain sorti en 2010
Comédie américaine de science-fiction
Comédie érotique américaine
Film sorti directement en vidéo
Film en anglais
Lesbianisme au cinéma
LGBT au cinéma aux États-Unis
Film réalisé par Fred Olen Ray